Escarpia är ett släkte av ringmaskar. Escarpia ingår i familjen skäggmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skäggmaskar
Escarpia